BQI steht für:
 Bagani Airport (IATA-Code) in Bagani, Namibia

bqi steht für:
 Bachtiarische Sprache (ISO 639-3-Code)

Bqi